Acquaviva kan syfta på:

Personer
 Claudio Aquaviva (1543-1615), italiensk jesuit och jesuitordens general

Geografi

San Marino 

 Acquaviva – en kommun

Italien 

 Acquaviva Collecroce, kommun, Molise, Provincia di Campobasso, 
 Acquaviva delle Fonti – en kommun i provinsen Bari 
 Acquaviva d'Isernia – en kommun i provinsen Isernia 
 Acquaviva Picena – en kommun i Marche, Provincia di Ascoli Piceno, 
 Acquaviva Platani – en kommun i Sicilien, Provincia di Caltanissetta, 
 Acquaviva, Toscana, Provincia di Siena, 
 Acquaviva, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale,